Marguerite de Bourbon (1211–1256), fille de d'Archambaud VIII de Bourbon et Alix de Forez ; épouse de Thibaut Ier, roi de Navarre et comte de Champagne
 Marguerite de Clermont (ou de Bourbon) (1289–1309), fille de Robert de Clermont mariée en 1308 à Jean de Namur ;
 Marguerite de Bourbon, fille de Louis Ier de Bourbon et de Marie de Hainaut, épouse de Jean II de Sully, puis de Hutin de Vermeilles;
 Marguerite de Bourbon (1344–1416), fille de Pierre  de Bourbon et Isabelle de Valois ; épouse d'Arnaud-Amanieu d'Albret
 Marguerite de Bourbon (1438–1483), fille de Charles  de Bourbon, et Agnès de Bourgogne ; épouse Philippe de Savoie, comte de Bresse, futur duc Philippe II de Savoie; mère de Louise de Savoie
 Marguerite de Bourbon-Busset (1532–1591), fille de Philippe de Bourbon-Busset (1499 – 1557) et Louise Borgia ;
 Marguerite d'Espagne (née 1939), fille de Jean d'Espagne, infante d'Espagne ;
 Marguerite de Bourbon (née 1983), épouse de Louis de Bourbon, prétendant au trône de France.